В ходе осады Тарифы, продолжавшейся с 19 декабря 1811 года по 5 января 1812 года, имперская французская армия под командованием Жана Франсуа Леваля осадила англо-испанский гарнизон во главе с Франциско Копонсом. Несмотря на совет британского полковника Джона Бирна Скерретта покинуть город, Копонс решил держаться. Некоторые из защитников хотели отступить и защищать маленький остров, который соединялся с городом дамбой.

Тарифа расположена на самой южной оконечности Испании, примерно в 105 км к юго-востоку от Кадиса. Осада произошла во время Пиренейских войн, являющихся частью наполеоновских войн.

Силы сторон 
Дивизионный генерал Жан Франсуа Леваль командовал корпусом из 15 тыс. солдат, из которых в осаде участвовали 8 тыс.; в его распоряжении было 16 осадных орудий. Его французские войска включали три батальона 16-го лёгкого пехотного полка, по два батальона из 43-го, 51-го, 54-го, 63-го, 94-го и 95-го линейных пехотных полков и по одному батальону из 27-го лёгкого и 8-го линейного пехотных полков. Польский контингент Леваля содержал по два батальона из 7-го и 9-го пехотных полков, а его кавалерия включала по четыре эскадрона из 16-го и 21-го драгунских полков.

Генерал Франциско Копонс командовал защитниками, которых насчитывалось менее 3 тыс. человек; у них было 26 орудий. Его испанская бригада включала по одному батальону из пехотных полков Irlanda и Cantabria, одну роту Cazadores (снайперов), 120 артиллеристов и 25 кавалеристов. Британская бригада полковника Джона Бирна Скерретта состояла из 2-го батальона 47-го пехотного полка, 1-го батальона 82-го пехотного, 2-го батальона 87-го пехотного, фланговых рот 1-го батальона 11-го пехотного, одной роты 95-го стрелкового полка, половины эскадрона 2-го гусарского полка Королевского германского легиона и одной пехотной артиллерийской батареи.

Осада 

19 декабря французы отбросили аванпосты гарнизона и исследовали город, чтобы определить наилучшее место для атаки. Видя явное преимущество возвышенности на востоке, 22 декабря они начали копать траншеи, а к рассвету 29 декабря были готовы стрелять из своей 16-фунтовой пушки системы Грибоваля. Потребовалось всего несколько часов, чтобы проделать в стене большую брешь.

Казалось, маленький город-крепость Тарифа практически невозможно защищать. Недалеко от его стен находилась возвышенность, с которой было удобно вести артиллерийский огонь по стенам; город не мог противостоять серьёзной атаке. Скерретт предложил прекратить оборону и эвакуироваться на кораблях. Капитан С. Ф. Смит из Корпуса королевских инженеров решительно выступил против этой идеи. Он заметил, что внутри стен уровень земли был резко понижался, что в сочетании с глубокой узкой рекой, протекающей через город, сделало бы атаку на него весьма опасной. Впрочем, вскоре предложение Скерретта отпало само собой, так как судам было приказано вернуться в Гибралтар, и генерал Кэмпбелл, губернатор Гибралтара, запретил капитанам брать кого-либо на борт.

Смит, предвидя действия французов, заранее подготовил оборонительные сооружения против надвигающейся атаки. Более чем 4-метровый крутой склон внутри стен удержал бы французов от отступления; каждый дом, выходящий на территорию предполагаемого вторжения, был забаррикадирован и снабжён гарнизоном; были сооружены ретраншементы, образующие ловушки для врага. Внутри стен был убран весь мусор, несмотря на шрапнельный обстрел со стороны осаждающих.

Предложенная французами капитуляция была отклонена защитниками.

В ночь с 29 на 30 декабря шёл очень сильный дождь; опускные решётки, преграждавшие доступ в город по речному руслу, изогнулись внутрь от напора воды, и многие оборонительные сооружения требовали быстрого ремонта перед атакой французов на рассвете.

Французские гренадеры продвигались вдоль уже пересохшего русла реки, пытаясь проникнуть через опускные решётки, однако им это не удалось; атака также была подавлена шквальным огнём 87-го полка. Двигаясь налево, гренадеры попытались добраться до бреши, но, встретив ещё более ожесточённый отпор, отступили к руслу реки, которое прикрывала стрелявшая шрапнелью пушка; они сгрудились возле своих мертвых и раненых товарищей, пока в конце концов не отступили обратно в лагерь.

Эта атака так и осталась единственной предпринятой французами. В течение нескольких дней погода стала крайне неблагоприятной, проливной дождь повредил французские батареи и траншеи, так что ночью 4 января 1812 года они начали отходить. Утром союзники, перейдя в наступление, вышли из города, вынудив французов в спешке отступить, бросив всю осадную технику.

Итог 
Леваль удалился после того, как совершил единственную неудачную атаку, видя, что болезни начинают разрушать его войско. Не имея возможности извлечь свою тяжёлую осадную артиллерию из грязи, осаждающие уничтожили и бросили большинство своих пушек.

Уильям Нейпир писал:

Чарльз Феликс Смит продолжал участвовать во многих других конфликтах в течение следующих 30 лет. Он стал генерал-лейтенантом и был посвящён в рыцари.

Генерал Франсиско Копонс-и-Навиа продолжил сражаться вместе с англичанами, однако с возвращением в Испанию короля Фердинанда VII его карьера военная прекратилась.

Французы больше не вернулись в Тарифу, а в августе 1812 года они прекратили осаду Кадиса, после чего в течение следующего года французы постепенно отступали вплоть до Франции.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Январь 1812 года
Декабрь 1811 года
Сражения 1812 года
Сражения 1811 года
Сражения Пиренейских войн
Сражения Франции
Сражения Испании
Осады XIX века
Сражения Великобритании
Осады 1811 года
Осады 1812 года